Baldy Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldy Knoll (Bingham County, Idaho)
 Baldy Knoll (Teton County, Idaho)
 Baldy Knoll (Wyoming)